Пара Квета Пешке / Катарина Среботник — победительница турнира.

Чемпионы прошлого года — пара Ваня Кинг / Ярослава Шведова — защищала свой титул, но уступили во втором круге.

Общая информация 
Квета Пешке и Катарина Среботник выигрывают свои дебютные титулы на парных соревнованиях в рамках турниров Большого шлема. Чешке для победы понадобилось два финала, а словенке — пять.

Благодаря титулу Квета и Катарина набрали достаточно очков, чтобы на пару возглавить парный рейтинг WTA. Они стали 27-й и 28-й теннисисткой на этой позиции.

Посев 

  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Второй раунд)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Титул)
  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Четвертьфинал)
  Саня Мирза /  Елена Веснина (Полуфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Меганн Шонесси (Второй раунд)
  Надежда Петрова /  Анастасия Родионова (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Первый раунд)
  Пэн Шуай /  Чжэн Цзе ''(Четвертьфинал)

<ol start=9>
 Юлия Гёргес /  Мария Кириленко ''(Первый раунд)
 Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова ''(Третий раунд)
 Мария Хосе Мартинес Санчес /  Анабель Медина Гарригес ''(Второй раунд)
 Чжань Юнжань /  Моника Никулеску ''(Второй раунд)
 Даниэла Гантухова /  Агнешка Радваньская ''(Третий раунд)
 Кара Блэк /  Шахар Пеер ''(Третий раунд)
 Чжуан Цзяжун /  Се Шувэй ''(Первый раунд)
 Ольга Говорцова /  Алла Кудрявцева (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джоселин Рэй /  Хезер Уотсон (Первый раунд)
  Энн Кеотавонг /  Лора Робсон ''(Первый раунд)

<ol start="3">
  Наоми Броуди /  Эмили Уэбли-Смит ''(Первый раунд)
  Сара Борвелл /  Мелани Саут (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Урсула Радваньская /  Арина Родионова (Второй раунд)
  Линдсей Ли-Уотерс /  Меган Мултон-Леви (Первый раунд)
  Сюко Аояма /  Рика Фудзивара (Первый раунд)
  Весна Долонц /  Каталин Мароши ''(Первый раунд)

<li> Софи Лефевр /  Евгения Родина (LL, Второй раунд)
<li> Ноппаван Летчивакан /  Джессика Мур (LL, Первый раунд)
<li> Марина Эракович /  Тамарин Танасугарн ''(LL, Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=1/4 финала
| score-width=15
| team-width=160
|RD1-seed01=3
|RD1-team01= Л.Хубер  Л.Реймонд
|RD1-score01-1=6|RD1-score01-2=6|RD1-score01-3= 
|RD1-seed02= 
|RD1-team02= Е.Докич  Б.Йовановски
|RD1-score02-1=1
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3= 
|RD1-seed03= 
|RD1-team03= М.Крайчек  Л.Шафаржова
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3= 
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= У.Радваньская  Ар. Родионова
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3= 
|RD1-seed05= 
|RD1-team05= А.Кербер  К.Макхейл
|RD1-score05-1=6|RD1-score05-2=6|RD1-score05-3= 
|RD1-seed06=LL
|RD1-team06= Н.Летчивакан  Дж. Мур
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3= 
|RD1-seed07=WC
|RD1-team07= Э.Кеотавонг  Л.Робсон
|RD1-score07-1=5
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3= 
|RD1-seed08=16
|RD1-team08= О.Говорцова  А.Кудрявцева
|RD1-score08-1=7
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3= 
|RD1-seed09=10
|RD1-team09= И.Бенешова 
|RD1-score09-1=7|RD1-score09-2=6|RD1-score09-3= 
|RD1-seed10= 
|RD1-team10= Д.Цибулкова  П.Квитова
|RD1-score10-1=63
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3= 
|RD1-seed11= 
|RD1-team11= К.Барруа  А.-Л.Грёнефельд
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=7
|RD1-score11-3= 
|RD1-seed12= 
|RD1-team12= К.Деллакква  Р.Стаббс
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=62
|RD1-score12-3= 
|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= Л.Ли  М.Мултон
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3= 
|RD1-seed14=LL
|RD1-team14= М.Эракович  Т.Танасугарн
|RD1-score14-1=6|RD1-score14-2=6|RD1-score14-3= 
|RD1-seed15= 
|RD1-team15= К.Янс  А.Росольска
|RD1-score15-1=6
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=6
|RD1-seed16=7
|RD1-team16= А.Главачкова  Л.Градецкая
|RD1-score16-1=2
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=4
|RD2-seed01=3
|RD2-team01= Л.Хубер  Л.Реймонд
|RD2-score01-1=6|RD2-score01-2=6|RD2-score01-3= 
|RD2-seed02=Q
|RD2-team02= У.Радваньская  Ар. Родионова
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=0
|RD2-score02-3= 
|RD2-seed03= 
|RD2-team03= А.Кербер  К.Макхейл
|RD2-score03-1=2
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=16
|RD2-team04= О.Говорцова  А.Кудрявцева
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=2
|RD2-score04-3=1
|RD2-seed05=10
|RD2-team05= И.Бенешова 
|RD2-score05-1=5
|RD2-score05-2=7|RD2-score05-3=6|RD2-seed06= 
|RD2-team06= К.Барруа  А.-Л.Грёнефельд
|RD2-score06-1=7|RD2-score06-2=5
|RD2-score06-3=4
|RD2-seed07=LL
|RD2-team07= М.Эракович  Т.Танасугарн
|RD2-score07-1=3
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=6
|RD2-seed08= 
|RD2-team08= К.Янс  А.Росольска
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=2
|RD2-score08-3=3
|RD3-seed01=3
|RD3-team01= Л.Хубер  Л.Реймонд
|RD3-score01-1=6|RD3-score01-2=6|RD3-score01-3= 
|RD3-seed02= 
|RD3-team02= А.Кербер  К.Макхейл
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=0
|RD3-score02-3= 
|RD3-seed03=10
|RD3-team03= И.Бенешова 
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=1
|RD3-score03-3= 
|RD3-seed04=LL
|RD3-team04= М.Эракович  Т.Танасугарн
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3= 
|RD4-seed01=3
|RD4-team01= Л.Хубер  Л.Реймонд
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=61
|RD4-score01-3=11
|RD4-seed02=LL
|RD4-team02=

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые